Жанатлек () — название населённых пунктов в Казахстане:

 Жанатлек — село в Зерендинском районе Акмолинской области.
 Жанатлек — село в Майском районе Павлодарской области.